Jan Poznański (-1940), nauczyciel, poseł na Sejm II RP, burmistrz Kamionki Strumiłowej
 Jan Poznański (1918-1943), oficer, cichociemny